Роберто Баттио́н (; 1 марта 1982, Санта-Фе) — бывший аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника оборонительного плана.

Биография 
Баттион начал игровую карьеру в команде из родного города «Унион» в 2002 году. В то время команда выступала в Примере чемпионата Аргентины. Несмотря на то, что «Унион» вылетел в Примеру B по итогам сезона 2002—2003, Баттион остался верен своей родной команде и остался выступать в ней в более низшем дивизионе.

В 2007 году, когда стало очевидным, что «Униону» бороться за возвращение в элиту будет крайне сложно, Баттион принял решение перейти в «Архентинос Хуниорс». Довольно быстро он стал игроком основного состава «Красных жуков», проведя в двух чемпионатах сезона 27 матчей из 38, в которых забил 4 гола — столько же, сколько за 5 лет, проведённых в «Унионе».

В 2008 году Роберто перешёл в греческую команду «Арис», но спустя год, проведённый в Салониках, попросил руководство клуба отдать его в аренду в «Банфилд». В этом клубе Баттион с ходу стал игроком основы и стал одним из героев Апертуры 2009 года, которую выиграла одна из старейших команд страны. Это был первый титул чемпионов Аргентины в истории «Банфилда». Баттион дебютировал в Кубке Либертадорес, в котором в 7 играх отметился 2 забитыми голами. Клаусуру команда провела не совсем удачно, а срок аренды из «Ариса» у Баттиона закончился.

В июле 2010 года «Индепендьенте» выкупил права на Баттиона у «Ариса» за 3 млн. долларов. Клайд Диас, агент игрока, заявил о том, что причиной ухода из «Банфилда» стала зарплата футболиста. Контракт был заключён на срок 4 года. 28-летний полузащитник подчеркнул:
Это та возможность, которую я не мог упустить. У меня есть возможность играть и приносить пользу «Индепендьенте». Это большой личный вызов, и я полон ожиданий. Единственное достижение (победа в Клаусуре 2009), которого я добился в игровой карьере, пришло во время выступлений за «Банфилд», и я благодарен этому клубу.

В Апертуре 2010 «Индепендьенте» выступил провально, но сам Баттион принял участие лишь в 7 играх чемпионата из 19. Зато он стал неоспоримо ведущим игроком своей команды в розыгрыше Южноамериканского кубка. Он сыграл в 7 встречах турнира, в том числе в двух финальных играх против бразильского «Гояса». При этом он отыграл без замен (а во втором матче для выявления победителя потребовалось дополнительное время и серия послематчевых пенальти), внеся существенный вклад в первую победу своей команды в международном турнире за последние 15 лет.

На профессиональном уровне Баттион провёл последние три сезона в греческом клубе «Верия». Завершил карьеру в 2017 году в любительском клубе «Атлетико Пилар».

Титулы 
  Чемпион Аргентины (1): Апертура 2009
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика в чемпионате Аргентины
 Статистика Guardian

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе